Gyllene timmen kan syfta på:

 Gyllene timmen (fotografi) – inom fotografi, för den period av dagsljuset strax efter soluppgången och innan solnedgången
 Gyllene timmen (medicin) – ett begrepp inom intensivvården